Dromiidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av de Haan 1833. Enligt Catalogue of Life ingår Dromiidae i överfamiljen Dromioidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Dromiidae 15 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Dromiidae